Schwarzer See ist der Name folgender Gewässer:

in Deutschland:
 Schwarzer See (Murrhardt) bei Murrhardt-Fornsbach im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzer See (Buckow) in Buckow im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Schwarzer See (Biesenthal) im Stadtgebiet von Biesenthal im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Schwarzer See (Falkenhagen) in Falkenhagen (Mark) im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Schwarzer See (Fürstenberg) bei Fürstenberg/Havel im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Schwarzer See (Rheinsberger Seenplatte) in Flecken Zechlin bei Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Schwarzer See, früherer Name des Herthasee (Rügen), auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Granitz) in der Granitz auf Rügen Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzes Herz auf Usedom, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Benitz) bei Benitz im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Blankensee) in Blankensee im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Borkow) bei Borkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Brüel) bei Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Bützow) bei Bützow im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Cambs) bei Cambs im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Carlow) in Carlow (Mecklenburg) im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Dobbertin) bei Dobbertin im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Düsterförde) bei Düsterförde in der Gemeinde Godendorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Eggesin) bei Eggesin im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Ganschendorf), Gemeinde Sarow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Göldenitz) im Naturschutzgebiet Göldenitzer Moor bei Dummerstorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See, Nordteil des Groß Labenzer Sees bei Warin im Landkreis  Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Groß Labenzer See
 Schwarzer See (Ivenack) beim Ort Weitendorf in der Gemeinde Ivenack im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Katzow) auf den Gemeindegebieten von Katzow und Wrangelsburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Koldenhof) in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Koppelow) bei Koppelow in der Gemeinde Hoppenrade im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Krakow am See) in Krakow am See im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Lohmen) bei Lohmen im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Mildenitz) in der Nähe von Borkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Neu Schlagsdorf) bei Neu Schlagsdorf in der Gemeinde Dobin am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Plaaz) in  Plaaz innerhalb des Naturschutzgebiets Schlichtes Moor im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Rehna) bei Rehna im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Schwarzer See (Rothenklempenow) in der Gemeinde Rothenklempenow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Rubow) beim Ortsteil Rubow der Gemeinde Dobin am See im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Sagsdorf) bei Sternberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Samerberg) im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwarzer See (Schlemmin) bei Schlemmin (Gemeinde Bernitt) im Naturschutzgebiet „Hohe Burg und Schwarzer See“ im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Schwiggerow) bei Schwiggerow in der Gemeinde Hoppenrade im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Schwarz) bei Schwarz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Usedom) (verlandet) bei Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Woserin) bei Woserin, Gemeinde Borkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Zickhusen) im Landkreis Nordwestmecklenburg zwischen Schwerin und Wismar, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzer See (Garbsen) in Berenbostel, Stadt Garbsen in der Region Hannover, Niedersachsen
 Schwarzer See (Gartow) bei Gartow im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Schwarzer See (Wallenhorst) in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Schwarzer See (Dessau-Roßlau) bei Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt

in Österreich:
 Schwarzer See (Dachstein), bei Pichl-Kainisch im Salzkammergut, Steiermark
 Schwarzer See (Nauders), im Gemeindegebiet von Nauders, Tirol
 Schwarzer See (Satteins), im Gemeindegebiet der Gemeinde Satteins, Vorarlberg
 Schwarzer See (Tauern), in der Granatspitzgruppe, Osttirol

in Tschechien:
 Černé jezero im Böhmerwald, Tschechien

in Weißrussland:
 Schwarzer See (Weißrussland) (Чорне)

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Schwarzer See
 Schwarzensee
 Schwarzsee
 Schwarzer Teich
 Der schwarze See